Leclerc pode se referir a:
 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), naturalista, matemático, biólogo, cosmologista e escritor 
 Michel Le Clerc (1622-1691), advogado e autor dramático francês
 Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902-1947), mais conhecido sob o nome de General Leclerc
 Alix Le Clerc (1576-1622), fundadora da ordem das chanoinesses de Notre-Dame, beatificada em 1947, comemorada em 9 de janeiro
 François Leclerc du Tremblay, ou père Joseph, religioso capuchinho, eminência parda do cardeal de Richelieu
 Charles Leclerc, automobilista monegasco
 Tanque Leclerc, tanque de assalto francês

Desambiguação